een voormalig Drents waterschap, zie Het Groote Diep
de bovenloop van het Peizerdiep, zie Groote Diep (beek)